Motoyoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Miwako Motoyoshi (* 1960), japanische Synchronschwimmerin
 Takeshi Motoyoshi (* 1967), japanischer Fußballtorhüter